Flower — :

 Flower — компьютерная игра в жанре пазл.
 
 «Взрослые игры» () — комедийный фильм режиссёра Макса Уинклера (США, 2017).

См. также 
  — английская фамилия.